Miejscowości w USA:
 Fort Kent – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
Gminy w USA:
 Fort Kent (ang. Fort Kent Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook